

Urodzili się 
 Eratostenes z Cyreny, grecki matematyk, astronom, filozof, geograf i poeta